

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Dębowa - część miasta Dobczyce
 Dębowa - część wsi Sosnowa-Dębowa w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Komarów-Osada
 Dębowa – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Reńska Wieś
 Dębowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Jodłowa
 Dębowa – część wsi Dobrzewino w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud

Inne 
 Dębowa – wzniesienie w Krowiarkach

Zobacz też 
 Dębowa Góra, Dębowa Kłoda, Dębowa Łąka, Dębowa Łęka